«Дуб Кристера» () — ботанический памятник природы местного значения, расположенный на территории Подольского района города Киева (Украина). Создан 14 октября 1997 года. Землепользователь — коммунальное предприятие по содержанию зелёных насаждений в Подольском районе.

История 
Ботанический памятник природы местного значения был создан Решением Киевского горсовета № 1628 от 14 октября 1997 года. Создан с целью сохранения, охраны и использования в эстетических, воспитательных, природоохранных, научных и оздоровительных целей наиболее ценных экземпляров паркового строительства. На территории памятника природы запрещены любая хозяйственная деятельность и в том числе ведущая к повреждению природных комплексов.

Описание 
Памятник природы расположен в исторической местности Ветряные горыː у дома по адресу улица Осиповского, 2а. Восточнее расположен памятник природы Кристерова горка.

Дерево названо в честь киевского цветовода Вильгельма Кристера, где поблизости была расположена его усадьба. Согласно легенде у дуба любил отдыхать Тарас Шевченко, гостивший у Вильгельма Кристера.

Природа 
Является вторым по возрасту дубом Киева. Возраст дерева 500 лет. Охват ствола 6,2 м, высота 25 м. В 1990-х года вследствие пожара на свалке часть ствола дерева обгорела. В 2006 году дерево лечили специалисты Киевского эколого-культурного центра. Дерево ограждено, есть охранный знак.

Галерея

Примечания

Литература 
 Мельник В. І. Наукове обґрунтування до створення ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Лісове урочище Крістерів».
 Шнайдер С. Л., Борейко В. Е., Стеценко Н. Ф. 500 выдающихся деревьев Украины. — К.: КЭКЦ, 2011. — 203 с.

Ссылки 
 Про памятник природы на сайте pryroda.in.ua

См. также 
 Кристерова горка (парк)

Памятники природы Киевского горсовета
Ботанические памятники природы Украины
Дубы
Знаменитые деревья Украины
Экземпляры растений, названные в честь людей